Удачный день () — может означать:

  — аргентино-итальянский фильм 2002 года.
  — музыкальный альбом (2002) певца Шэгги.
  — песня (2011) певицы Николы Робертс.

См. также
 Мой удачный день — песня (2018) группы DoReDos.
 Не самый удачный день — советский фильм 1966 года.